Schulten-Baumer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Schulten-Baumer, deutsche Dressurreiterin 
 Ellen Schulten-Baumer (* 1979), deutsche Dressurreiterin